

Hydronyme 
 La Vesle est une rivière française, affluent de l'Aisne. Elle traverse principalement le département de la Marne où elle prend naissance, mais termine son cours dans celui de l'Aisne. C'est donc un sous-affluent de la Seine par l'Aisne puis par l'Oise.

Toponymes 
 Bazoches-sur-Vesles est une commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France.
 Beaumont-sur-Vesle est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Châlons-sur-Vesle est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Courcelles-sur-Vesle (Courcelles-sur-Vesles avant le ) est une commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France.

 Jonchery-sur-Vesle est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne. Elle est traversée par la Route touristique du Champagne ainsi que par la Vesle.
 Montigny-sur-Vesle est une commune française située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne. 
 Somme-Vesle est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Val-de-Vesle est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.

Intercommunalités 
 La Communauté de communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims est une structure intercommunale française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.
 La Communauté de communes Champagne Vesle est une structure intercommunale française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.
 La Communauté de communes Ardre et Vesle est une structure intercommunale française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.
 La communauté de communes des Sources de la Vesle est une structure intercommunale française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.
 La communauté de communes des Rives de Prosne et Vesle est une structure intercommunale française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.